Het Kabinet-Kurz zijn twee Oostenrijkse kabinetten onder leiding van Sebastian Kurz.

De kabinetten
 Kabinet-Kurz I (2017-2019)
 Kabinet-Kurz II (2020-heden)